Spreenhagen - miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree, siedziba Związku Gmin Spreenhagen.

W 1964 we wsi aresztowano, przebywającego tu i prowadzącego pod własnym nazwiskiem praktykę lekarską, zbrodniarza wojennego, Horsta Fischera,  byłego lekarza SS z niemieckiego obozu Auschwitz III-Monowitz.

We wsi stoi Kościół Nadziei, zwany też Miodowym Kościołem.

Demografia

Przypisy 

Powiat Oder-Spree
Gminy w Brandenburgii